Възпоменателната монета е монета, издадена за отбелязване на някакво конкретно събитие или емисия с различен дизайн по отношение на повода, по който е издадена. Много монети от тази категория служат само като колекционерски артикули, въпреки че някои страни също издават възпоменателни монети за редовно обращение.

Възпоменателни монети в България 
Списък с възпоменателните монети, емитирани от БНБ:

Монетите, отбелязани със знак *, отговарят на критериите за „инвестиционно злато“ и към цената им не се начислява ДДС.

Източници 

Монети
Нумизматика